KYL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Key Largo Port Largo (Stati Uniti)